Valby kan syfta på

Valby, Köpenhamn, stadsdel i Köpenhamn, Danmark
Valby, Lojo kommun, en by i Lojo kommun, Finland